Der Begriff Römerpark bezeichnet:
 die Sport- und Park-Anlage Römerpark (Winterthur)
 den Stadtpark Römerpark (Köln)
 das Laden- und Geschäftsgebäude Römperpark in Lindau (Bodensee) Aeschach das auf den Grundmauern eines bei seinem Bau entdeckten römischen Bauernhofs oder Villa errichtet wurde
 den archäologischen Park Römerpark Ruffenhofen unweit vom Kastell Ruffenhofen am Hesselberg
 den Park Römerpark Aldenhoven
 das Museum Römerpark in Köngen
 der Römerpark mit Ausgrabungsfunden in Westenviertel, Nürnberg
 den Römerpark beim Braunkohletagebau Inden, gefördert als „indeland“ im EU-Programm Grünmetropole
 die Villa Römerpark in Olten
 der Römerpark in Boppard mit Ruinen der römischen Kastellbefestigung aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., siehe Kastell Boppard